Godność kolegiaty wieluńskiej nosiły dwa kościoły w Wieluniu:
 kościół św. Michała Archanioła
 Kolegiata Bożego Ciała